Remote optical platform
 Ruch Odbudowy Polski (Beweging voor de Wederopbouw van Polen), een Poolse politieke partij
 Prematurenretinopathie, een oogafwijking bij te vroeg geboren kinderen, ook wel aangeduid met de Engelstalige afkorting ROP, naar “Retinopathy of prematurity”

Zie ook
Rop